Pannes ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Pannes (Loiret) im Département Loiret
 Pannes (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle

Siehe auch:
 Panne